Vestsjællands Amtskreds var en amtskreds omfattende Vestsjællands Amt. Kredsen blev nedlagt i forbindelse med Strukturreformen i 2007. Området indgår herefter i Sjællands Storkreds.

Amtskredsen var inddelt i følgende opstillingskredse, med deres bestanddelskommuner i parentes:
 Holbækkredsen (bestående af Holbæk, Jernløse, Tornved, og Tølløse Kommuner)
 Nykøbingkredsen (bestående af Bjergsted, Dragsholm, Nykøbing-Rørvig, Svinninge, og Trundholm Kommuner)
 Kalundborgkredsen (bestående af Gørlev, Hvidebæk, Høng, og Kalundborg Kommuner)
 Ringstedkredsen (bestående af Dianalund, Haslev, Ringsted, og Stenlille Kommuner)
 Sorøkredsen (bestående af Fuglebjerg, Hashøj, Skælskør, og Sorø Kommuner)
 Slagelsekredsen (bestående af Korsør og Slagelse Kommuner)

Valgresultater 1971-2005

Folketingsvalget 2005 
Ved folketingsvalget i 2005 var der 174.749 stemmeberettigede i Roskilde Amtskreds. Kredsen fik tildelt 10 mandater, heraf 2 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 86,99%

⍺ Kristendemokraterne opstillede i 2001 under navnet Kristeligt Folkeparti

Folketingsvalget 2001 
Ved folketingsvalget i 2001 var der 224.319 stemmeberettigede i Vestsjællands Amtskreds. Kredsen fik tildelt 10 mandater, heraf 2 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 86,81%

Folketingsvalget 1998 
Ved folketingsvalget i 1998 var der 221.940 stemmeberettigede i Vestsjællands Amtskreds. Kredsen fik tildelt 9 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 85,37%

Folketingsvalget 1994 
Ved folketingsvalget i 1994 var der 221.237 stemmeberettigede i Vestsjællands Amtskreds. Kredsen fik tildelt 11 mandater, heraf 3 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 83,26%

Folketingsvalget 1990 
Ved folketingsvalget i 1990 var der 217.009 stemmeberettigede i Vestsjællands Amtskreds. Kredsen fik tildelt 10 mandater, heraf 2 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 82,42%

Folketingsvalget 1988 
Ved folketingsvalget i 1988 var der 215.207 stemmeberettigede i Vestsjællands Amtskreds. Kredsen fik tildelt 9 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 85,18%

Folketingsvalget 1987 
Ved folketingsvalget i 1987 var der 214.774 stemmeberettigede i Vestsjællands Amtskreds. Kredsen fik tildelt 8 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 86,20%

Folketingsvalget 1984 
Ved folketingsvalget i 1984 var der 207.194 stemmeberettigede i Vestsjællands Amtskreds. Kredsen fik tildelt 8 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 88,11%

Folketingsvalget 1981 
Ved folketingsvalget i 1981 var der 204.083 stemmeberettigede i Vestsjællands Amtskreds. Kredsen fik tildelt 9 mandater, heraf 2 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 82,08%

Folketingsvalget 1979 
Ved folketingsvalget i 1979 var der 201.177 stemmeberettigede i Vestsjællands Amtskreds. Kredsen fik tildelt 9 mandater, heraf 2 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 85,17%

Folketingsvalget 1977 
Ved folketingsvalget i 1977 var der 186.799 stemmeberettigede i Vestsjællands Amtskreds. Kredsen fik tildelt 9 mandater, heraf 2 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 88,82%

Folketingsvalget 1975 
Ved folketingsvalget i 1975 var der 182.449 stemmeberettigede i Vestsjællands Amtskreds. Kredsen fik tildelt 7 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 88,40%

Folketingsvalget 1973 
Ved folketingsvalget i 1973 var der 181.449 stemmeberettigede i Vestsjællands Amtskreds. Kredsen fik tildelt 7 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 88,63%

Folketingsvalget 1971 
Ved folketingsvalget i 1971 var der 172.940 stemmeberettigede i Vestsjællands Amtskreds. Kredsen fik tildelt 10 mandater, heraf 3 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 87,59%

Referenceliste

Noter 

Folketingsvalgkredse 1970 til 2006